Опрощение — многозначное понятие:
 Опрощение (лингвистика) (деэтимологизация) — затемнение первоначальной семантической структуры слова, утрата этимологической мотивированности вследствие стирания морфемных границ между его компонентами.
 Опрощение (идеология) — выбор человеком образа жизни, связанного с отказом от большинства благ современной цивилизации.